Por Cumberland pode estar à procura de:

- Inglaterra:
 Cumberland é um município histórico do Noroeste da Inglaterra que tinha uma função administrativa a partir do século 12 até 1974.

- Estados Unidos:
 Cumberland (Indiana)
 Cumberland (Iowa)
 Cumberland (Kentucky)
 Cumberland (Maryland)
 Cumberland (Ohio)
 Cumberland (Rhode Island)
 Cumberland (Wisconsin)

 Cumberland City
 Cumberland Gap

Desambiguações de topônimos